Life Is Strange (сокращенно LiS) — серия эпизодических игр, в жанре графического приключения, издаваемых европейской дочерней компанией Square Enix. Созданный компанией Dontnod Entertainment, сериал дебютировал одноименной первой частью, которая выходила эпизодически в пяти главах в течение 2015 года. За ним последовал приквел Life Is Strange: Before the Storm, который был разработан Deck Nine и выпущен в трех эпизодах в течение 2017 года, а в начале 2018 года был выпущен бонусный эпизод с загружаемым контентом (DLC). Третья часть «Life Is Strange 2» и её спин-офф «The Awesome Adventures of Captain Spirit» были вновь разработаны компанией Dontnod и выпущены в период с 2018 по 2019 год. Пятая часть «Life Is Strange: True Colors» была полностью выпущена 10 сентября 2021 года. Кроме того, в феврале 2022 года была выпущена ремастированная коллекция оригинальной игры и ее приквела.

Сериал породил серию комиксов, действие которых происходит после одной из возможных концовок оригинальной игры, и книгу во вселенной, в которой подробно описывается жизнь в вымышленной Академии Блэквелла.

История 
После полного провала игры Remember Me французский разработчик игр Dontnod Entertainment был вынужден перестроиться и заново изобрести себя. Генеральный директор Dontnod Оскар Гильберт объяснил: «Раньше мы хотели делать большие игры с большими командами и длительными производственными циклами… Поэтому нам пришлось изменить это, сделать что-то меньшее с меньшими командами. Мы не хотели делать просто небольшую игру; мы также хотели вывести на рынок что-то новое».

Life Is Strange была задумана вокруг механики перемотки времени назад, концепции, которая уже была кратко рассмотрена в Remember Me. Главный герой первой игры, Макс Колфилд, была создана со способностью перемотки времени назад, чтобы дополнить этот механизм. Разработка началась в апреле 2013 года командой из 15 человек, а с началом сотрудничества с Square Enix к ней добавились еще люди. Прежде чем подписать контракт с Square Enix, Dontnod представлял Life Is Strange как полнометражную видеоигру, похожую на Remember Me, которую Dontnod опубликует самостоятельно; однако Square Enix поняла, что она будет более успешной в эпизодическом формате, как и по творческим причинам, финансовым ограничениям, так и в маркетинговых целях.. Это позволило им рассказать историю в более медленном темпе.

Разработка началась под рабочим названием «What, if», а затем была переименована, чтобы избежать путаницы с одноименным фильмом. Это была вторая игра Dontnod с главным героем-женщиной, и большинство потенциальных издателей не желали публиковать игру, если в ней не было главного героя-мужчины. Гильберт также с самого начала оспаривал эту идею. Креативный директор Dontnod Жан-Максим Морис объяснил, что Square Enix был единственным издателем, который не собирался это менять. «Square Enix, по сути, единственный издатель, который не хотел ничего менять в игре… у нас были другие издатели, которые говорили нам сделать его главным мужским персонажем, и Square даже ни разу не усомнилась в этом».

Для первой игры был выбран Тихоокеанский Северо-запад, чтобы передать ностальгическую и осеннюю атмосферу, и команда в конечном итоге остановилась на Орегоне в качестве места расположения вымышленного города Аркадия-Бэй. С самого начала было решено, что большая часть бюджета будет потрачена на сценаристов и актеров озвучки. Первоначально история была написана на французском языке Жан-Люком Кано и преобразована в игровой сценарий сорежиссерами и командой дизайнеров игры. Затем это было передано Christian Divine и Cano для точной настройки на английском языке. Сеансы записи проводились в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, с привлечением французского разработчика по Skype. Текстуры, увиденные в игре, были полностью раскрашены вручную, адаптированные для достижения того, что арт-директор Мишель Кох назвал «импрессионистической визуализацией». Источниками вдохновения являются визуальный роман «Данганронпа» с точки зрения баланса игрового процесса и сюжета, а также роман «Над пропастью во ржи», главный герой которого Холден Колфилд носит одну фамилию с Макс, главным героем первой игры. Ради реализма сверхъестественные элементы были задуманы как метафора внутреннего конфликта персонажей, и были проведены консультации с экспертами для решения сложных тем, таких как подростковое самоубийство.

После выхода и быстрого успеха первой игры издатель Square Enix выбрал американского разработчика Deck Nine для разработки приквела, посвященного жизни Хлои Прайс, в то время как команда Dontnod приступила к разработке прямого продолжения. Разработка проекта началась в 2016 году при содействии лондонской студии Square Enix. Эшли Берч, которая озвучивала Хлою в Life Is Strange, была заменена Рианной Деврис из-за забастовки актеров озвучки 2016—2017. Однако Берч и Ханна Телл, озвучившие Макс Колфилд, обе повторили свои роли в бонусном эпизоде «Прощай». В процессе разработки проект проходил под различными рабочими названиями. Сценаристы исследовали мемуары и психологию, чтобы понять процесс скорби Хлои, а сценарий игры состоял из более чем 1500 страниц, написанных ведущим сценаристом Заком Гарриссом и комнатой сценаристов. До его официального анонса в сеть просочились изображения, указывающие на то, что приквел к Life Is Strange находится в разработке. Square Enix представила Life Is Strange: Before the Storm 11 июня во время презентации Microsoft на выставке E3 2017.

Dontnod с самого начала решил, что в будущих продолжениях Life Is Strange появятся новые персонажи и локации по сравнению с оригиналом, и разработчики посчитали, что история Макс и Хлои исчерпала себя в первых двух играх. Сорежиссер игры Рауль Барбе объяснил, что «Это вопрос, который мы задавали себе в самом начале. Это Макс и Хлоя, Аркадия Бэй? Нет, речь идет о повседневных персонажах, связанных персонажах с историями, в которые вы можете вовлечь себя, потому что это отражает ваш собственный опыт. С какими-то сверхъестественными штучками сверху.» Мишель Кох добавил, что «все любили Макс, Хлою, Рэйчел… Но [их история]… это сделано. Нам больше нечего сказать. Мы этого не хотим. Другие люди сделают это, и это нормально… Но что касается нас, то нам больше нечего делать. Возьми [их] и делай все, что захочешь».

Разработка Life Is Strange 2 началась в начале 2016 года, когда первая игра была выпущена в физическом издании. Мишель Кох и Рауль Барбе вернулись к режиссуре сиквела, а Кристиан Дивайн и Жан-Люк Кано повторили свои роли в качестве соавторов. На концепцию повлияла фотография Майка Броуди, который путешествовал по Соединенным Штатам и фотографировал дрифтеров. Игра построена как роуд-муви, вдохновленная фильмом «В диких условиях» и новеллой «О мышах и людях». Dontnod проводил полевые исследования на Западном побережье Соединенных Штатов, встречаясь там с людьми и фотографируя их. Две основные темы игры — образование и братство. Используя Unreal Engine 4, они обновили систему анимации, физику и шейдеры. По словам разработчиков, одной из самых больших проблем при разработке был искусственный интеллект персонажа Дэниела.

Deck Nine начала работу над True Colors после завершения Before the Storm в 2017 году. Общая тема серии Life is Strange была основана на персонажах со сверхчеловеческими способностями, хотя и не похожими на супергероев, которые разработчики затем могут предоставить «размышления о реальных событиях, через которые проходят обычные люди», по словам Фелис Куан, старшего сценариста Deck Nine. Для True Colors они с самого начала решили, что хотят, чтобы их главная героиня была основана на силе эмпатии, чтобы она не только могла чувствовать, что испытывают другие, но и сама была уязвимой и могла преодолеть это по ходу истории, «давая ей путь к большее самопринятие и большее доверие к своим собственным способностям», — говорит Куан. Это привело к созданию истории о том, как Алекс потеряла своего брата в начале игры, что побудило ее исследовать свои способности к эмпатии и раскрыть больше о своем прошлом, когда она их использует. Эрика Мори изображает Алекс с помощью полного захвата движения, что, по словам Мори, «сыграло важную роль в успешном создании этой игры об эмпатии, потому что это позволило нам получить действительно точные выражения лица, которые были органично связаны с тем, что происходило с моим голосом и телом в конкретной сцене».

Игровой процесс 
Игры Life Is Strange — это графические приключение, в которые можно играть от третьего лица. Игрок может исследовать объекты и взаимодействовать с ними, что позволяет решать головоломки в форме поисковых квестов и вносить изменения в окружающую среду. Игрок может исследовать локации и общаться с неиграбельными персонажами. Диалоговые обмены включают в себя варианты ветвления в разговоре. В некоторых случаях выбор в диалоге изменит историю и повлияет на нее через краткосрочные или долгосрочные последствия. Для каждого из вариантов что-то хорошее в краткосрочной перспективе может обернуться хуже позже.

Каждая отдельная игра серии имеет центральную механику, уникальную для этой игры. В Life is Strange игрок (как Макс) имеет доступ к способности «перемотка назад», которая позволяет ему перематывать время назад и изменять ход событий. Механика перемотки доступна в диалоге, позволяя игрокам перемещаться по ветвящимся вариантам диалога и изменять исход разговора так, чтобы это было выгодно игроку. Подобранные предметы сохраняются в инвентаре после перемотки назад, а изменения в окружающей среде остаются в силе. В эпизоде «Перед бурей» у Хлои есть механика «обратной связи», которая позволяет ей убеждать и запугивать других персонажей посредством разговора, с положительным или отрицательным эффектом. В Life is Strange 2 игрок (в роли Шона) должен направлять Дэниела, обладающего силой телекинеза, через различные моральные и этические решения, которые повлияют на то, как он будет использовать свои силы, чтобы помочь или помешать игроку по ходу игры. В True Colors игрок (в роли Алекс) обладает экстрасенсорными способностями к эмпатии, которые позволяют ей читать и манипулировать эмоциями, которые она воспринимает как красочные ауры, чтобы физически видеть, что чувствуют другие вокруг нее, ценой «заражения» их эмоций. У некоторых неигровых персонажей будут более интенсивные ауры, указывающие на травму или трудности, через которые они могут пройти. Когда Алекс взаимодействует с ними, это создает «нову», которая, по-видимому, преобразует мир вокруг Алекса и персонажа, отражая элементы этой травмы, давая возможность игроку выяснить, что вызвало их эмоции, и выбрать руководство Алекс, помогая успокоить персонажа.

Игры

Life is Strange 

Максин «Макс» Колфилд возвращается в свой родной город Аркадия-Бей, штат Орегон, где становится свидетельницей того, как в школьном туалете застрелили подругу детства Хлою Прайс. Инцидент запускает способность Макс перематывать время назад, позволяя ей спасти Хлою от выстрела. Когда две подруги начинают воссоединяться, Макс видит сильный шторм, приближающийся к заливу Аркадии, и использует свои новообретенные способности, чтобы помочь Хлое разыскать ее пропавшую подругу Рэйчел Эмбер.

Игра была выпущена в пяти эпизодах в течение 2015 года для Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360, PlayStation 3 и Microsoft Windows, а позже были выпущены версии для iOS, Android, macOS, Linux. Эпизод 1: Хризалида был выпущен 30 января, Эпизод 2: Вне времени 24 марта, Эпизод 3: Теория хаоса 19 мая, Эпизод 4: Проявочная 28 июля, и Эпизод 5: Поляризованные 20 октября. Розничные версии полного сезона для Xbox One, PS4 и ПК были выпущены 22 января 2016 года в Европе и 19 января 2016 года в Северной Америке.

Life is Strange: Before The Storm 
За три года до событий «Life Is Strange» Хлоя Прайс борется со смертью своего отца, когда встречает и заводит дружбу с популярной студенткой Рэйчел Эмбер. По мере того, как у этих двоих развиваются напряженные отношения, они раскрывают давно похороненные секреты семьи Эмбер, которые заставляют Рейчел отправиться на поиски ее биологической матери.

Игра была выпущена в трех эпизодах в течение 2017 года для Xbox One, PlayStation 4 Windows, а позже были выпущены версии для iOS, Android и macOS, Linux. Эпизод 1: Пробуждение был выпущен 31 августа, Эпизод 2: Дивный новый мир — 19 октября, а эпизод 3: Ад пуст — 20 декабря Подарочное издание включало бонусный эпизод DLC «Farewell», выпущенный 6 марта 2018 года. В нем Макс изо всех сил пытается рассказать Хлое о ее скором переезде в Сиэтл. Чтобы отвлечься, она позволяет Хлое взять их с собой на пиратскую охоту за сокровищами в поисках «сокровищ», зарытых отцом Хлои, Уильямом. Их день в конечном счете обрывается известием о смерти Уильяма.

The Awesome Adventures of Captain Spirit 

Кристофер «Крис» Эриксен переодевается в супергероя Капитана Спирита, чтобы помочь своему отцу-алкоголику обустроить дом к Рождеству. Он воображает, что его различные обязанности по дому в качестве суперзлодеев должны быть побеждены, включая его заклятого врага Мантроида, воплощение его чувств, связанных со смертью его матери в результате наезда и побега. После ссоры со своим отцом Крис падает из своего домика на дереве, но таинственным образом левитирует вместо того, чтобы удариться о землю, и замечает двух мальчиков, наблюдающих издалека (которые появляются в Life Is Strange 2).

The Awesome Adventures of Captain Spirit была выпущена 25 июня 2018 года в качестве бесплатной демо-версии Life Is Strange 2 и разворачивается во время событий второго эпизода этой игры.

Life is Strange 2 
Шон Диас и его младший брат Дэниел бегут из своего дома в Сиэтле после смерти их отца от рук полицейского. Взрыв наносит ущерб окружающей среде, и после инцидента у Дэниела развиваются телекенетические способности. Став беглецами, братья отправляются в путешествие по пересеченной местности вдоль Западного побережья Америки к родине своего отца в Пуэрто-Лобос, Мексика, в то время как Шон изо всех сил пытается стать отцом для Дэниела и провести его через моральные последствия его новообретенных способностей. По пути они встречают друзей и врагов, в том числе свою отчужденную мать, решения, которые принимает Шон, определяют, кем станет Дэниел, и, в конечном счете, конечный результат их путешествия.

Игра была выпущена в пяти эпизодах для Xbox One, PlayStation 4 и Microsoft Windows, а версии для macOS и Linux были выпущены вскоре после финального эпизода. Эпизод 1: Дороги был выпущен 27 сентября 2018 года. Эпизод 2: Правила был выпущен 24 января 2019 года. Эпизод 3: Пустоши был выпущен 9 мая 2019 года. Эпизод 4: Вера был выпущен 22 августа 2019 года. Эпизод 5: Волки был выпущен 3 декабря 2019 года. Розничные версии всего сезона были выпущены 3 декабря 2019 года в Европе и 4 февраля 2020 года в Северной Америке.

Life Is Strange: True Colors 

Алекс Чен скрывает свое «проклятие»: психическую силу Эмпатии, способность впитывать эмоции других. Когда ее брат погибает в так называемом несчастном случае, Алекс должна использовать свою силу, чтобы найти правду.

Игра была выпущена 10 сентября 2021 года для Stadia, Xbox One и Series X/S, PlayStation 4 и PS5 и Microsoft Windows. Анонсированная как третья основная игра серии, она была выпущена полностью, все еще будучи структурированной в пять глав. Он вышел на Nintendo Switch 7 декабря того же года. Подарочное издание включает в себя DLC story Wavelengths.

Life Is Strange Remastered Collection 
Life Is Strange Remastered Collection — это ремастированная коллекция Life Is Strange и Life Is Strange: Before the Storm, разработанная Deck Nine и Black Tower Studios. Он был выпущен для PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Google Stadia в феврале 2022 года и выйдет для Nintendo Switch позже в том же году. Сообщается, что коллекция включает в себя весь ранее выпущенный контент с переработанными визуальными эффектами, улучшенную анимацию персонажей с использованием полного захвата движения лица, усовершенствованные головоломки игрового процесса, а также улучшения движка и освещения. Он был доступен как часть окончательного издания Life Is Strange: True Colors или как отдельный релиз.

Коллекция была анонсирована вместе с Life Is Strange: True Colors 21 марта 2021 года. 15 июня 2021 года было объявлено, что игра выйдет 30 сентября 2021 года на PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Google Stadia (обратная совместимость с PlayStation 5 и Xbox Series X /S). Версия Nintendo Switch была анонсирована во время презентации Nintendo Direct E3 2021, а затем выпущена позже в этом году. 11 августа выпуск коллекции был отложен до начала 2022 года, одновременно с анонсом дополнения Life Is Strange: True Colors, Wavelengths, релиз которого состоится 30 сентября. 24 сентября было объявлено, что релиз состоится 1 февраля 2022 года. 21 января 2022 года было объявлено, что версия для Switch была отложена до конца 2022 года. Версия для Windows получила «смешанные или средние отзывы» с оценкой 70 баллов на основе 7 рецензии на Metacritic.

Будущее серии 
В интервью 2019 года Dontnod Entertainment, разработчик первых двух основных игр серии, выразила заинтересованность в будущем франшизы, отметив, что они снова выберут новых персонажей, но объяснила, что права принадлежат Square Enix и что решения о будущем франшизы лежат на них. В последние годы Dontnod переключили свое внимание на развитие собственной интеллектуальной собственности. С анонсом Life Is Strange: True Colors Eurogamer сообщил, что время Dontnod с франшизой закончилось и что серия Life Is Strange была передана в Deck Nine.

Наследие

Комиксы 
Следуя событиям финала Life is Strange «Пожертвовать Аркадией Бэй», комикс следует за Макс и Хлоей, когда они смиряются с последствиями шторма и позволяют Аркадии Бэй быть разрушенной. Первоначально минисериал состоял из четырех частей, но с ноября 2018 года он стал продолжающейся серией, издаваемой Titan Comics. Автором комикса является Эмма Вичели, дизайн интерьера и обложки — Клаудиа Леонарди, а цвета — Андреа Иззо. Действие сериала завершилось комиксом «Life Is Strange — Volume 6:Settling Dust».

Книга по вселенной 
В сентябре 2018 года Square Enix в партнерстве с Titan Publishing Group выпустила 160-страничную книгу Мэтта Форбека «Life Is Strange: Welcome to Blackwell Academy», в которой исследуется вселенная Life is Strange глазами студенческого гида по академии Блэквела и Аркадии Бэй. В нем представлены заметки, наброски и фотографии различных персонажей первой игры.

Потенциальный телесериал 
В июле 2016 года Legendary Digital Studios и Square Enix объявили, что они будут адаптировать Life Is Strange как цифровой сериал. На момент анонса они встречались с потенциальными сценаристами для адаптации сериала, действие которого будет происходить в Аркадия-Бэй. В 2017 году dj2 Entertainment продала права на сериал потоковому сервису Hulu. В августе 2021 года было объявлено, что Шон Мендес будет выступать в качестве исполнительного продюсера сериала, в дополнение к надзору за музыкой для сериала. Также стало известно, что Anonymous Content присоединится к сериалу в качестве продюсерской компании.

Оценки 
Прием серии был в целом положительным, и все игры получили «в целом благоприятные» отзывы по версии Metacritic.

Примечания 

Life Is Strange
Серия игр Life is Strange